Cantonul Sarre-Union este un canton din arondismentul Saverne, departamentul Bas-Rhin, regiunea Alsacia, Franța.

Comune 

|-
| Altwiller || align="right" | 418 || align="right" | 67260 || align="right" | 67009
|-
| Bissert || align="right" | 154 || align="right" | 67260 || align="right" | 67047
|-
| Butten || align="right" | 652 || align="right" | 67430 || align="right" | 67072
|-
| Dehlingen || align="right" | 372 || align="right" | 67430 || align="right" | 67088
|-
| Diedendorf || align="right" | 331 || align="right" | 67260 || align="right" | 67091
|-
| Domfessel || align="right" | 312 || align="right" | 67430 || align="right" | 67099
|-
| Harskirchen || align="right" | 836 || align="right" | 67260 || align="right" | 67183
|-
| Herbitzheim || align="right" | 1 898 || align="right" | 67260 || align="right" | 67191
|-
| Hinsingen || align="right" | 83 || align="right" | 67260 || align="right" | 67199
|-
| Keskastel || align="right" | 1 585 || align="right" | 67260 || align="right" | 67234
|-
| Lorentzen || align="right" | 209 || align="right" | 67430 || align="right" | 67274
|-
| Oermingen || align="right" | 1 229 || align="right" | 67970 || align="right" | 67355
|-
| Ratzwiller || align="right" | 249 || align="right" | 67430 || align="right" | 67385
|-
| Rimsdorf || align="right" | 303 || align="right" | 67260 || align="right" | 67401
|-
| Sarre-Union || align="right" | 3 017 || align="right" | 67260 || align="right" | 67434
|-
| Sarrewerden || align="right" | 933 || align="right" | 67260 || align="right" | 67435
|-
| Schopperten || align="right" | 399 || align="right" | 67260 || align="right" | 67456
|-
| Siltzheim || align="right" | 656 || align="right" | 67260 || align="right" | 67468
|-
| Vœllerdingen || align="right" | 408 || align="right" | 67430 || align="right" | 67508
|-
| Wolfskirchen || align="right" | 354 || align="right" | 67260 || align="right" | 67552
|}
 
 

Cantoane în Bas-Rhin